Sankt Quirin bezeichnet:

Orte
 Sankt Quirin (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Sankt Quirin (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Sankt Quirin (Sellrain), Ortsteil der Gemeinde Sellrain, Tirol, Österreich

 Saint-Quirin (deutsch: Sankt Quirin), Gemeinde im Département Moselle, Lothringen, Frankreich

 Métairies-Saint-Quirin, Gemeinde ohne einen festen Kernort, neun Kilometer südlich von Sarrebourg

Gebäude
 St. Quirin (Bozen), in Teilen erhaltene Kirche in Bozen, Südtirol

Personen
 Quirinus von Neuss
 Quirinus von Malmedy
 Quirinus von Siscia
 Quirinus von Tegernsee

Siehe auch:
 Quirin
 Quirinuskirche